Цей список є списком видів ссавців, зареєстрованих на території Латвії (північна Європа). 

Із 75 зазначених у таблиці видів, 1 перебуває під критичною загрозою, 0 — під загрозою зникнення, 0 є уразливими, 4 перебувають у близькому до загрозливого стані.

Теги, використані для позначення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Список

Джерела 

 Складений за допомогою розширеного пошуку на вебсайті МСОП

Латвія
Списки:Латвія
Фауна Латвії